Logos puede referirse a:

 Logos, concepto filosófico.
 Logos, grupo de heavy metal de Argentina.
 Logos, en cristología, Cristo es el Verbo o el Logos y su posicionamiento como el Hijo de Dios en la Santísima Trinidad. 
 OpenLogos, programa de traducción automática.
Logos, agencia de noticias española.
  Logos (Anales del Seminario de Metafísica), revista de filosofía editada en la Universidad Complutense de Madrid.
 Logos, grupo de rock progresivo italiano.